Шалуа () — топонім у Кашатазькому районі, Нагірно-Карабаська Республіка:

 Шалуа — річка.
 Шалуа — село.